Hansjörg Stein (* 1961) ist ein deutscher Architekt und Denkmalschützer. Seine Arbeiten, insbesondere der Instandsetzung, Sanierung und Modernisierung von denkmalgeschützten Gebäuden, wurden unter anderem mit dem Peter-Haag-Preis für außergewöhnliche Leistungen bei der Erhaltung von Baudenkmalen ausgezeichnet.

Ausbildung und Leben 
Hansjörg Stein studierte Architektur an der Fachhochschule Stuttgart bei Wolfgang Fiedler und lebt als freier Architekt in Schwäbisch Hall-Steinbach. Dank seines Einsatzes konnten mehrfach Gebäude vor dem Abriss gerettet und zum Kulturdenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes Baden-Württemberg erklärt werden. Er war von 2003 bis 2010 und von 2014 bis 2019 Mitglied des Gemeinderats der Stadt Schwäbisch Hall. Seit 2022 ist er stellvertretender Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstücke der Stadt Schwäbisch Hall. Er zählt zu den Kennern historischer Bausubstanz im deutschen Südwesten. Im Auftrag des Hällisch-Fränkischen Museums rekonstruierte er diverse Modelle von historischen Gebäuden im Ursprungszustand.

Architektur 
Der architektonische Ansatz von Hansjörg Stein setzt die handwerkliche Leistung früherer Zeiten ins Zentrum. Altes soll möglichst erhalten bleiben: das betrifft Formen und Proportionen, aber auch die Innenausstattung mit Böden, Vertäfelung und Bemalung bis hin zum historischen Putz, außerdem Details und Bauteile wie alte Dachziegel, Fenster, Türen oder historische Beschläge.„Die Handwerker beschäftigten sich über Monate hinweg intensiv mit einem Haus und dieses sich Kümmern gibt alten Häusern heute ihre besondere Ausstrahlung, ihren ganz eigenen Charme.“Insofern sieht er seine gestalterische Aufgabe darin, Überliefertes und Erhaltenes früherer Jahrhunderte durch den technischen Komfort der Gegenwart zu ergänzen. Neben kulturgeschichtlichen und ästhetischen Gründen versteht Stein den Erhalt alter Bausubstanz im Sinne einer ökologischen Praxis: Altbausanierung schont Energie für die Gewinnung von Baumaterialien und spart Deponieraum ein.

Preise 
 1991 Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg des Schwäbischen Heimatbundes und der Württemberger Hypo für die Sanierung Glockengasse 2 in Schwäbisch Hall
 1994 Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg für das Haus Lange Straße 26 in Schwäbisch Hall
 1996 Preis für vorbildliches Bauen der Architektenkammer Baden-Württemberg für das Einfamilienhaus Nr. 8 in Hohenholz (Bibersfeld)

Projekte (Auswahl) 
 Schwäbisch Hall: Alter Leghornhof (19. Jahrhundert) 
 Schwäbisch Hall:  Im Weiler 17, 19 und 21 aus den Jahren 1397, 1392 und 1466
 Schwäbisch Hall: Landgasthof Adler (1600)
 Schwäbisch Hall: Haalstraße 11 und 13 (1730)
 Schwäbisch Hall: Altes Schlachthaus
 Schwäbisch Hall: Obere Herrngasse 7 (1448), Wohnhaus von Eduard Mörike
 Schwäbisch Hall: Häuserzeile am Parkhaus Ritter
 Schwäbisch Hall: Mauerstraße 20 (1347)
 Schwäbisch Hall: Lange Straße 49
 Schwäbisch Hall: Neustetterstraße 29

Schriften (Auswahl) 
 Bauaufnahme der Dorfkapelle „Stöcken“. Erfahrungs- und Arbeitsbericht. In: Hohenloher Freilandmuseum, Mitteilungen 12 (1991), S. 82–89.
 Klein, aber typisch. Das Haus Lange Straße 49 als Zeugnis früherer Bauweisen. In: Albrecht Bedal und Isabella Fehle (Hrsg.): Haus(ge)schichten, Bauen und Wohnen im alten Hall und seiner Katharinenvorstadt. (= Kataloge des Hällisch-Fränkischen Museums, Band 8), 1994.
 Umbau und Sanierung des Wohnhauses Obere Herrngasse in Schwäbisch Hall. In: Albrecht Bedal (Hrsg.): Das Haus Obere Herrngasse 7 in Schwäbisch Hall. Crailsheim 2008, S. 67–80.

Einzelnachweise 

Architekt (Baden-Württemberg)
Deutscher
Geboren 1961
Mann